Октябрьский кризис:
 Октябрьский кризис — Карибский кризис 1962 года.
 Октябрьский кризис — события в 1970 году в Квебеке.